Río Santa María (avec ou sans accents) peut faire référence :

 au rio Santa Maria, dans l'État de Rio Grande do Sul, au Brésil.
 au río Santa María da Vitória, dans l'État d'Espírito Santo, au Brésil.
 au río Santa María, entre les provinces de Tucumán et Catamarca, en Argentine.
 au río Santa María, entre les provinces de Herrera et de Coclé, au Panama.